Stadel ZH bezeichnet verschiedene Orte im Kanton Zürich, Schweiz:
 Stadel bei Niederglatt, Gemeinde und Ortschaft im Bezirk Dielsdorf
 Stadel (Winterthur), Ortschaft in der Stadt Winterthur